Loti steht für: 

 Lesothischer Loti, die Währung Lesothos 
 ein Ort im osttimoresischen Distrikt Manufahi, siehe Dai-Sua 

Loti ist der Familienname folgender Personen: 

 Pierre Loti (1850–1923), französischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Lotti
 Lhoty